Масс-старт на 30 километров в лыжных гонках среди женщин на зимних Олимпийских играх 2006 прошёл 24 февраля.

Гонка состоялась в Праджелато с 11:30 до 13:05 по местному времени (UTC+1:00). Марит Бьёрген являлась действующей чемпионкой.

Катержина Нойманова завоевала свою вторую медаль на Олимпийских играх в Турине. Юстина Ковальчик завоевала первую в истории олимпийскую медаль в лыжных гонках для Польши.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты гонки на сайте skisport365.com

Соревнования на зимних Олимпийских играх 2006
Международные соревнования по лыжному спорту в Италии